Алекса́ндр Погоре́лов:
 Погорелов, Александр Геннадьевич (род. 1980) — российский многоборец.
 Погорелов, Александр Георгиевич (1952—2007) — советский футболист, украинский тренер.